Игорь Ме́льник:
 Мельник, Игорь Васильевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Мельник, Игорь Кириллович (род. 1961) — украинский учёный, естествоиспытатель-путешественник.
 Мельник, Игорь Николаевич (род. 1983) — украинский футболист.